Záluží ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Záluží (Salusch), Ortsteil von Chyšky, Okres Písek
Záluží (Saluschen), Ortsteil von Kotovice, Okres Plzeň-jih
Záluží (Salusch), Ortsteil von Kovářov, Okres Písek
Záluží (Litvínov) (Maltheuern), Ortsteil von Litvínov, Okres Most
Záluží (Allusch), Ortsteil von Přídolí, Okres Český Krumlov
Záluží (Zalusch), Ortsteil von Slavče, Okres České Budějovice
Záluží (Zalusch), Ortsteil von Sušice, Okres Klatovy
Záluží (Saluschi), Ortsteil von Tábor, Okres Tábor
Záluží (Zalluschi), Ortsteil von Temelín, Okres České Budějovice
Záluží nad Vltavou (Salluschen), Ortsteil von Dolní Třebonín, Okres Český Krumlov
Záluží u Budislavě (Salusch b. Budislau), Ortsteil von Budislav, Okres Tábor
Záluží u Čelákovic (Salusch), Ortsteil von Čelákovice, Okres Praha-východ
Záluží u Hořovic (Salusch), Gemeinde im Okres Beroun
Záluží u Roudnice nad Labem (Salusch), Gemeinde im Okres Litoměřice
Záluží u Spáleného Poříčí (Salusch), Ortsteil von Spálené Poříčí, Okres Plzeň-jih
Záluží u Třemošné (Zaluschen), Ortsteil von Třemošná, Okres Plzeň-sever
Záluží u Vlastíboře (Salusch b. Wlastiborsch), Ortsteil von Vlastiboř u Soběslavi, Okres Tábor
Záluží u Vodňan (Salusch), Ortsteil von Bílsko u Vodňan, Okres Strakonice
Záluží (Zalusch), Einschicht im Ortsteil Pohorsko, Gemeinde Nezdice na Šumavě, Okres Klatovy
 Trocnov, bis 1949 Záluží (Zalluschi), Ortsteil von Borovany, Okres České Budějovice

 Jagdschlösschen Záluží bei Pohorsko, Gemeinde Nezdice na Šumavě, Okres Klatovy